Le tre scimmiette (Speak No Evil) – romanzo di Mignon G. Eberhart del 1941
Le tre scimmiette – programma televisivo italiano, in onda su Rai 1 nel 2005